Иоганнес Цан:
 Цан, Иоганнес (1641—1707) — немецкий учёный, изобретатель.
 Цан, Иоганнес (1817—1895) — немецкий теолог и музыковед.